Roy Evans (1930) brit színész
Roy Evans (1948) brit labdarúgó és edző
Roy Evans (?) motorversenyző